Župnija Sv. Duh je lahko:

 Župnija Sv. Duh - Veliki Trn, Škofija Novo mesto
 Župnija Sv. Duh na Ostrem vrhu, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Duh pri Škofji Loki, Nadškofija Ljubljana